Das Jahr der Schlangen steht für:

 Ninjago: Das Jahr der Schlangen, erste Staffel der Fernsehserie Ninjago: Meister des Spinjitzu
 Ninjago: Das Jahr der Schlangen (2), zweite Staffel der Fernsehserie Ninjago: Meister des Spinjitzu